Светско првенство у фудбалу за играче до 20 година 1987. је било 6. по реду Светско првенство у фудбалу до 20 година. Одржано је у Чилеу од 10. до 25. октобра. Титулу је први пут узела Југославија, у финалу победивши Западну Немачку. Треће место је заузела репрезентација Источне Немачке.

Градови домаћини

Квалификовани тимови

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Меч за 3. место

Финале

Коначан пласман

Освајачи медаља 
: Драгоје Лековић, Бранко Брновић, Роберт Јарни, Дубравко Павличић, Славољуб Јанковић, Игор Штимац, Зоран Мијуцић, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Милан Павловић (капитен), Предраг Мијатовић, Томислав Пиплица, Давор Шукер, Гордан Петрић, Перо Шкорић, Дејан Антонић, Славиша Ђурковић, Ранко Зиројевић. Тренер: Мирко Јозић.
: Уве Брун, Ханс-Јирген Хајденрајх, Јирген Лугингер, Гинтер Мец, Александаер Штремел, Мартин Шнајдер, Адријан Спирка, Детлев Дамејер, Томас Еп, Андреас Мелер, Хенрик Ајхенауер, Андреас Клаус, Марсел Витечек, Михаел Клинкерт, Кнут Рајнхардт, Франк Вирцбургер, Андреас Класен, Михаел Прец. Тренер: Берти Фогтс.
: Холгер Хајман, Уве Амштајн, Карстен Ницел, Дирк Шустер, Торстен Крахт, Марко Колер, Рико Штајнман, Штефан Минквиц, Јерг Праше, Матијас Замер, Уве Јахниг, Томас Ритер, Хендрик Херцог, Хајко Либерс, Тимо Ланге, Инго Загер, Матијас Цимерлинг, Дариуш Вош. Тренер: Еберхард Фогел.

Референце

Спољашње везе 

 FIFA World Youth Championship Chile 1987 , FIFA.com
 RSSSF > FIFA World Youth Championship > 1987
 FIFA Technical Report (Part 1) and (Part 2)
 Yugoslavia in the 90s: the greatest team there never was?;Jonathan Wilson's Blog @ guardian.co.uk, 24 July 2007.

Светско првенство у фудбалу
Фудбал у Чилеу
Фудбал у 1987.